Бегинаж:

 Бегинаж — поселение-община одиноких бегинок во Фландрии и Нидерландах.
 Бегинаж — один из старейших закрытых дворов Амстердама.